

Toponymes 
 Ozoir-le-Breuil, commune française d'Eure-et-Loir
 Ozoir-la-Ferrière, commune française de Seine-et-Marne 

Homonymie de toponyme